Dammtorp kan syfta på:

 Dammtorp, Nacka kommun – ett torp, senare en gård, i Nacka
 Dammtorp, Solna – ett torp på Järvafältet
Dammtorp, Salems kommun